Il doppio del torneo di tennis Abierto Internacional Varonil Club Casablanca 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Huntley Montgomery e Andres Pedroso che hanno battuto in finale Bruno Echagaray e Jean-Julien Rojer 63-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  Alexandre Simoni (semifinali)
 Santiago González /  Alejandro Hernández (quarti di finale)

 Huntley Montgomery /  Andres Pedroso (Campioni)
 Bruno Echagaray /  Jean-Julien Rojer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Abierto Internacional Varonil Club Casablanca 2003